

Мадді — селище, штат Іллінойс
 Мадді — переписна місцевість, штат Монтана